Pussy steht für:
 englische Bezeichnung für eine weibliche Hauskatze
 vulgär auch  für Vagina oder Vulva 
 abgeleitet ein abwertender Begriff im Hip-Hop-Jargon #Pussy
 Pussy (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Pussy (Comic), Comic-Serie des belgischen Schlümpfe-Zeichners Peyo
 Pussy (Lied), auf dem Studioalbum Liebe ist für alle da der Gruppe Rammstein (2009)
 Pussy (Savoie), Dorf in Frankreich

Siehe auch:

 Pussy Galore
 Pussy Riot, russische Punkrock-Band
 PussyTerror TV ist eine Fernsehsendung von und mit Carolin Kebekus
 Muschi, die deutschsprachige Entsprechung in den Bedeutungen Katze und umgangssprachlich für Vulva oder Vagina